Laurent Lindet (1711-1769), architecte français ;
 Thomas Lindet (1743-1823), son frère, évêque et un homme politique français ;
 Robert Lindet (1746-1825), révolutionnaire et homme politique français ;
 André Bizette-Lindet (1906-1998), sculpteur et peintre français.